Mangoule peut désigner plusieurs villages, du Sénégal en Casamance et du Cameroun dans la région du Littoral 
Mangoule Banni
Mangoule Centre
Mangoule Nialor
Mangoulé